La mala educación, (Engels: Bad Education) een Spaanse film uit 2004
Bad Education (televisieserie), een Britse televisieserie uit 2012–2014
The Bad Education Movie, een film uit 2015 gebaseerd op de serie
Bad Education (2019), een Amerikaanse film uit 2019